El Diablo – szereg fikcyjnych komiksowych postaci z uniwersum DC Comics
 El Diablo – album zespołu Litfiba
 El Diablo – singel Machine Gun Kelly’ego
 El Diablo – singel Eleny Tsangrinu
 El Diablo – amerykański film z 1990
 El Diablo – argentyński film z 2011

Zobacz też 
 Diablo